El apellido Michetti puede estar referido o vinculado a:

Personas 
 Alejandro Michetti (1896-1948), músico nacido en Italia aunque desarrolló su actividad en Argentina, flautista, baterista, y compositor, y especializado en el género del tango.
 Francesco Paolo Michetti (1851-1929), pintor italiano conocido por sus trabajos de género.
 Gabriela Michetti (1965-), política argentina.